New Lebanon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Lebanon (New York)
New Lebanon (Ohio)
New Lebanon (Pennsylvania)